Ribeira (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Ribeira (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo
Ribeira (Porto), een wijk van de Portugese stad Porto
Ribeira (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
Ribeira (Terras de Bouro), een plaats in de Portugese gemeente Terras de Bouro
Ribeira Branca, een plaats in de Portugese gemeente Torres Novas
Ribeira Brava, een gemeente in het Portugese autonome gebied Madeira.
Ribeira Bote, een Kaapverdische voetbalclub